El término burnout puede referirse:

  al síndrome de desgaste profesional o síndrome de desgaste vocacional, también burnout, un síndrome resultado de un estrés prolongado en el trabajo;
 a Burnout, una serie de videojuegos;
 a Burnout, el primer videojuego de la serie del mismo nombre.